Mondiali 1930 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1930:

Bob 
Campionati mondiali di bob 1930 – 1ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1930 – 1ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1930 – 33ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1930 – 10ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1930 – 9ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1930 – 4ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1930 – 28ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1930 – 29ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1930 – 7ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1930 – 4ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1930 – 27ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1930 – 1ª edizione